Feria Pinto puede referirse a:
Feria Pinto, mercado de Temuco, Chile.
Sector Feria Pinto, sector de Temuco, Chile.